Мотовунский кинофестиваль () — ежегодный международный фестиваль, основанный в 1999 году. Проводится в течение пяти — шести дней в конце июля или в начале августа в Мотовуне, Хорватия.

История 
Мотовунский кинофестиваль полностью посвящён фильмам, снятым маленькими и независимыми киностудиями. Впервые проведён в 1999 году режиссёром Райко Грличем и продюсером Борисом Матичем. Целью кинематографистов было заполнение пробела в кинопространстве Хорватии, поскольку на то время демонстрировались только голливудские фильмы. Ежегодно программа фестиваля состоит из около 70 фильмов со всего мира — от короткометражных до полнометражных, от документальных до художественных, от «партизанских» до лент совместного производства.

За время своего существования фестиваль стал популярным среди хорватской молодежи и иностранных туристов. Ежегодно во время проведения мероприятия организуется палаточный городок, который стал одной из визитных карточек фестиваля. В 2007 году газета «Гардиан» описала фестиваль как «крест между Гластонбери и Сандэнс». Его также часто называют «Вудстоком» кинофестивалей.

С 1999 года статус фестиваля значительно вырос. Сначала он считался посредственным событием для приезжих туристов, однако уже с 2007 года считается одним из двух ведущих фестивалей бывшей Югославии, после Сараевского кинофестиваля.

В 2011 году должен был состояться 13-й по счету Мотовунский фестиваль, однако из-за суеверия организаторы объявили его 14-м.

Награды 
Главная награда фестиваля — «Пропеллер Мотовуна», была названа в честь ветрогенераторов возле города. Также на фестивале присуждается премия «Мотовун онлайн», вручаемая за лучший короткометражный фильм, «от А до А» — за лучший региональный фильм (название награды — это аббревиатура "От Австрии до Албании), а также премия кинокритиков ФИПРЕССИ. В 2008 году появилась премия Маверик за выдающиеся достижения в жизни; первым, награждённым стал Кен Рассел.

Победители

Пропеллер Мотовуна

ФИПРЕССИ

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Мотовунский кинофестиваль на Internet Movie Database

Фестивали Хорватии
Кинематограф Хорватии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1999 года